Baphomet může znamenat:

 anglický a francouzský přepis slova Bafomet (údajný idol templářů)
 Baphomet (americká hudební skupina) – americká kapela, později přejmenovaná na Banished
 Baphomet (německá hudební skupina) – německá kapela